Николаје Балческу има више значења:

 Николаје Балческу (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Николаје Балческу (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Николаје Балческу (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Николаје Балческу (Александру Одобеску), насеље у округу Калараш у Румунији
 Николаје Балческу (Николаје Балческу), насеље у округу Калараш у Румунији
 Николаје Балческу (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Николаје Балческу (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Николаје Балческу (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Општина Николаје Балческу (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Николаје Балческу (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Николаје Балческу (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији
 Општина Николаје Балческу (Валча), општина у округу Валча у Румунији